Een verkeersweg:
 N751 (België)
 N751 (Frankrijk)
 N751 (Nederland), zie Provinciale weg 751

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing